Family Affair (Encrencas em Família no Brasil) é uma série (2002-2003), exibida no Brasil pelo SBT. É uma nova versão da série de sucesso originariamente exibida durante o período de 1966-1971 e com o mesmo nome em inglês, então estrelada  por Brian Keith, Sebastian Cabot e os gêmeos Catherine "Cissy" e Jonathan "Jody" Patterson-Davis. A série marca a estréia da atriz Sasha Pieterse de Pretty Little Liars.

Trama
Um executivo, Bill Davis, assume seus sobrinhos após a morte de seu irmão. Bill é um homem de sucesso e dinheiro que vive em Manhattan, ele contará com a ajuda de seu mordomo French. French é muito eficiente, mas terá que se virar para cuidar dos pestinhas, os gêmeos Buffy e Jody e sua irmã mais velha, Sissy. Eles irão conquistar o coração do Bill e do Dr. French. que mostra a vida de um executivo que assume seus sobrinhos após a morte de seu irmão.

Elenco (2002-2003)
Gary Cole .... Bill Davis 
Tim Curry .... Sr. Giles French 
Sasha Pieterse .... Buffy Davis 
Jimmy "Jax" Pinchak .... Jody Davis 
Caitlin Wachs .... Sigorney "Sissy" Davis

Ligações externas 

Séries da CBS
Sitcoms dos Estados Unidos
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 1966
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 1971
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 2002
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 2003
Séries de televisão ambientadas em Nova Iorque
Séries de televisão de comédia dos Estados Unidos
Séries de televisão de comédia da década de 1960
Séries de televisão de comédia da década de 1970
Séries de televisão de comédia da década de 2000